Malán ist der Familienname folgender Personen:

 Cristian Malán (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Gonzalo Malán (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Matías Malán (* 1993), uruguayischer Fußballspieler 
 Mihály Malán (1900–1968), ungarischer Anthropologe